Загузье  — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Загузье — деревня в Вировлянском сельсовете Городокского района Витебской области.
 Загузье — деревня в Долгопольском сельсовете Городокского района Витебской области.
 Загузье — упразднённая деревня в Стодолищенском сельсовете Городокского района Витебской области.
 Загузье — деревня в Ушачском районе Витебской области.

Россия 
 Загузье — деревня в Дновском районе Псковской области.
 Загузье — деревня в Псковском районе Псковской области.